Сезон 1988 года стал для ФК «Спартак» Москва 67-м в своей истории.

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1988 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1988 (высшая лига)

Первый круг

Второй круг 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10. С «Локомотива» снято 2 очка. Со «Спартака» и «Динамо» Минск очки не сняты, так как в случае, если из команды на время матча минимум два игрока вызывались в сборную СССР, то в случае ничьей этот матч под лимит не попадал.

Кубок СССР 1987/88 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1987/1988

Кубок СССР 1988/89 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1988/1989

Плей-офф

Кубок Федерации Футбола СССР 1988

Групповой этап

Турнирная таблица

Плей-офф

Кубок европейских чемпионов 1988/89 
Основная статья: Кубок европейских чемпионов 1988/1989

Чемпионат СССР 1988 (дублирующие составы)

Первый круг

Второй круг

Итоговая таблица

Tournoi de Paris Bersi 
 Регламент турнира: 7х7, 2х15`

Предварительный этап

Турнирная таблица

Турнир за 1-3 места

Итоговая таблица

VI Comet-Cup 
 Регламент турнира: 5х5, 2х12,5`, финал — 2х15`

Предварительный турнир

Турнирная таблица

Плей-офф

Финал

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru

1988
Спартак Москва